Holzkamp bezeichnet:
 Holzkamp (Solingen), eine Hofschaft in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Klaus Holzkamp, einen deutschen Hochschullehrer und Psychologen